Weissbarth oder Weißbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Weißbarth (* 1948), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Roland Weissbarth (* 1955), deutscher Marketing-Manager

Siehe auch:
 Weißbart
 Weisbart
 Weisbarth